La Sorcière peut faire référence à :

Littérature
 La Sorcière est un essai de Jules Michelet (1862).
 La Sorcière est une nouvelle d'Anton Tchekhov (1886).
 La Sorcière est un roman de Jean de La Varende (1954).
 La Sorcière est un roman de Marie NDiaye (Minuit, 1996).
 La Sorcière est un roman de Camilla Läckberg (2017).

Théâtre
 La Sorcière est une pièce de Victorien Sardou (1903).

Peinture 
 La Sorcière est un tableau de John William Waterhouse peint en 1902.

Gravure 

 La Sorcière est une gravure sur cuivre d'Albrecht Dürer réalisée vers 1500.

Cinéma
 La Sorcière (The Mystic) est un film muet américain de Tod Browning, sorti en 1925.
 La Sorcière (La strega / Häxan) est un film franco-italo-suédois d'André Michel, sorti en 1956.
 La Sorcière (La visione del sabba) est un film franco-italien de Marco Bellocchio, sorti en 1988.

Télévision
 La Sorcière est un téléfilm de Charles Brabant (1982).
  La Sorcière est un personnage fictif de la série Les Maîtres de l'univers créée par Filmation en 1983.

Jeu vidéo
 La Sorcière, une tortue personnage du jeu vidéo Spyro: Year of the Dragon.

Voir aussi
 Sorcière
 

Homonymie de titre